Heo Jun-ho ist der Name folgender Personen:

* Heo Jun-ho (Schauspieler) (* 1964), südkoreanischer Schauspieler
 Heo Jun-ho (Fußballspieler) (* 1994), südkoreanischer Fußballspieler